Adam Kwiatkowski ist der Name folgender Personen:

* Adam Kwiatkowski (Schauspieler) (1922–2005), polnischer Schauspieler
 Adam Kwiatkowski (Politiker) (* 1972), polnischer Politiker